„Anguille” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Anguille” (Q32) – okręt podwodny typu Naïade z początku XX wieku
 „Anguille” – okręt patrolowy typu Barbeau z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy francuskich okrętów